Yanjiao (kinesiska: 岩脚, 齐云山镇, 齐云山) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 240 kilometer söder om provinshuvudstaden Hefei. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Yanjiao är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Haiyang,  km öster om Yanjiao. I omgivningarna runt Yanjiao växer i huvudsak blandskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor

Externa länkar

Orter i Anhui
WP:Projekt Kina